Brandon Thomas kan henvise til flere forskellige personer:
 Brandon Thomas (1848 – 1914) engelsk skuespiller mm.
 Brandon Thomas (musiker) (1940 - ) amerikansk sanger.
 Brandon Thomas (basketballspiller) (1984- )
 Brandon Thomas (amerikansk fodboldspiller) (1991 - )

Se også 
 Thomas Brandon